Schönborn může být:

příjmení

 Christoph Schönborn (* 1945) – rakouský katolický duchovní
 František Schönborn (1844–1899) – katolický duchovní
 Friedrich Schönborn (1841–1907) – šlechtic a politik
 Vojtěch Schönborn (1854–1924) – šlechtic a politik
 Schönbornové – hraběcí rod

geografický název
 Schönborn (Braniborsko) – obec v německé spolkové zemi Braniborsko
 Schönborn (zemský okres Donnersberg) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Schönborn (zemský okres Rýn-Hunsrück) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Schönborn (zemský okres Rýn-Lahn) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Bad Schönborn – obec v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 německý název pro vesnici Krásná Studánka, část města Liberec
 německý název pro vesnici Studánka, část města Varnsdorf
podobný geografický název

 Šenborn – název ukrajinské vesnice Шенборн (Мукачівський район)